Największe przeboje 1981–1987 (1)
 Największe przeboje 1981–1987 (2)